

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 3 podstawowe 
 Kontrewers - część miasta Zgierz
 Kontrewers – część wsi Czołowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów
 Kontrewers - część wsi Radzynek w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze
 Kontrewers - część wsi Kuźnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Kontrewers - część wsi Wiewiec w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Strzelce Wielkie
 Kontrewers – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików 
 Kontrewers – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo
 Kontrewers – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów

Zobacz też 
 Zgierz Kontrewers